Blagodatnoje (), der Name russischer Orte:

 Blagodatnoje (Chabarowsk), Dorf in der Region Chabarowsk
 Blagodatnoje (Korenewo), Dorf im Rajon Korenewo, Oblast Kursk
 Blagodatnoje (Kurtschatow), Dorf im Rajon Kurtschatow, Oblast Kursk
 Blagodatnoje (Medwenka), Dorf im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Blagodatnoje (Lipezk), Dorf in der Oblast Lipezk
 Blagodatnoje (Nowosibirsk), Dorf in der Oblast Nowosibirsk
 Blagodatnoje (Primorje), Dorf in der Region Primorje
 Blagodatnoje (Saratow), Dorf in der Oblast Saratow
 Blagodatnoje (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Blagodatnoje (Stawropol), Dorf in der Region Stawropol
 Blagodatnoje (Tjumen), Dorf in der Oblast Tjumen
 Blagodatnoje (Udmurtien), Dorf in der Republik Udmurtien

Siehe auch:
 Blahodatne (Begriffsklärung)

en:Blagodatnoye
pl:Błagodatnoje